Чемпионат мира по хоккею с шайбой 1961 года в Группе С — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, которое прошло c 3 по 11 марта в швейцарских городах Женеве и Лозанне. 
Это был первый турнир группы С, который проходил в рамках 28-го чемпионата мира и 39-го чемпионата Европы по хоккею с шайбой.

Турнир проходил в один круг.

Результаты матчей

Самые результативные игроки

Ссылки 
 Хоккей: Малая энциклопедия спорта. Москва. Физкультура и спорт.1990

Хоккей
2
Хоккей
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Швейцарии
Хоккей
Хоккей
Чемпионаты мира в Швейцарии